Limburgs Landschap vzw, een natuurbeschermingsorganisatie in Belgisch Limburg,
Het Limburgs Landschap, een natuurbeschermingsorganisatie in Nederlands Limburg.